Канделария () — посёлок в Мексике, в штате Кампече, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Candelaria посёлок заимствовал у реки, на берегах которой он расположен. Река же была названа в честь .

В 1879 году была основана асьенда Сан-Андресито, где расположились добытчики красильной палочки.

В 1921 году название поселения было изменено на Сан-Энрике.

В 1938 году была проложена железная дорога, которая дала импульс к развитию региона.

14 декабря 1939 года была подана заявка на выделение земли для создания эхидо.

К 1943 году в поселении проживало 342 жителя.

5 декабря 1945 года поселение Сан-Энрике получило статус эхидо, с выделением 758 га земли.

6 декабря 1948 года поселение переименовано в Эль-Канделария, с определением окончательных границ эхидо.

В 1967 году электроснабжение поселения осуществляется на постоянной основе.

В 1981 году Канделария получает статус посёлка.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Кампече